«Хлопок прибывает в Гарлем» () — американский кинофильм 1970 года в жанре «блэксплойтэйшен». Режиссёр и один из сценаристов Осси Дэвис. В главных ролях снялись Годфри Кэмбридж, Рэймонд Сент-Жак и Редд Фокс. Фильм снят по одноимённому роману Честера Хаймза. Заглавную песню фильма «Ain’t Now But It’s Gonna Be» написал Осси Дэвис, а исполнила её Мелба Моор.

Сюжет 
Ловкий мошенник Преподобный Дик О’Малли (Келвин Локхарт), желая показать свою безграничную любовь к местной общине Гарлема, организует демонстрацию под лозунгом «Обратно в Африку», но всё идёт наперекосяк. После перестрелки на сцене появляется загадочная кипа хлопка, набитая 87 тыс. долларов. И, кажется, весь мир летит в тартарары, когда за дело берутся два бесстрашных полицейских: «Коффин Эд» («Забитый в гроб») Джонсон и «Грэйвдиггер» («Могильщик») Джонс. Два копа уже давно имеют зуб на О’Малли. И даже то, что Синдикат также замешан в этой афере, их нисколько не страшит. «Забитый в гроб» Джонсон и «Могильщик» Джонс, без сомнения, справятся с заданием.

В ролях 
 Годфри Кэмбридж — «Могильщик» Джонс
 Рэймонд Сент-Жак — «Забитый в гроб» Джонсон
 Келвин Локхарт — Преподобный Дик О`Малли
 Джуди Пэйс — Айрис
 Рэдд Фокс — Дядюшка Бад
 Кливон Литтл — Ло-Бой

Критика 
Это один из множества «чёрных» фильмов, вышедших в 70-х и ставших в одночасье популярными. Осси Дэвис удачно совместил юмор и драму, и это сработало. Фильм был особенно тепло встречен чёрной аудиторией и стал культовым на многие годы. Успех фильма вдохновил других режиссёров на создание фильмов «для чёрных» (последовали «The Learning Tree», а также более динамичные «Шафт» и «Крутой»). Позднее вышло продолжение фильма «Come Back, Charleston Blue», основанное на реальных событиях, а не на вымысле Честера Хаймза.

Примечания

Ссылки 
 
 

Фильмы США 1970 года
Фильмы-боевики США
Фильмы блэксплойтэйшен
Кинокомедии США
Кинокомедии 1970 года
Экранизации романов США
Фильмы на английском языке